Kita (Lordi), een bandlid van de groep Lordi
 Kita (Mali), een stad in Mali
 Kita (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio
 Kita (Ehime), een district in de Japanse prefectuur Ehime
 Kita (Kagawa), een district in de Japanse prefectuur Kagawa